Německé příjmení Hinträger má více nositelů:

  Karl Hinträger (1859–1913), rakouský architekt
 Moritz Hinträger (1831–1909), rakouský architekt

podobné příjmení Hintrager 

Německá příjmení